Zdeslav je lahko:
 Zdeslav - moško ime
 Zdeslav - priimek 
 Zdeslav - knez Hrvaške